Luis Heredia ist der Name folgender Personen:

* Luis Heredia (Schauspieler) († 1967), spanischer Schauspieler 
 Luis Heredia Amaya (1920–1985), spanischer Bildhauer
 Luis Bernabé Heredia  (um 1920–1951), argentinischer Fußballtorhüter
 Luis Eduardo Heredia  (* 1994), mexikanischer Baseballspieler